Stand and Sing of Zambia, Proud and Free () — державний гімн Замбії. Був офіційно затверджений у 1964 після проголошення незалежності. Музика аналогічна до Nkosi Sikelel' iAfrika, яка була написана у 1897 році Енохом Сантонгой, проте слова написані заново, оскільки у пісні Еноха йдеться про всю Африку, а не конкретно про Зімбабве.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Замбії
 Прапор Замбії

Посилання 
 Сторінка присвячена гімну 

Національні символи Замбії
Замбія
Замбія
Музика Замбії